Rujište est un toponyme qui peut désigner :
Rujište, un village de Serbie situé dans la municipalité de Boljevac, district de Zaječar ;
Rujište, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ražanj, district de Nišava ;
Rujište/Rujishtë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.